Pak Kret (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nonthaburi, Thailanda, cu o populație de 201.399 de locuitori și o suprafață de 89,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon). Acestea sunt subdivizate în 85 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nonthaburi